Ел Баратиљо има више значења:

 Ел Баратиљо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Баратиљо (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Баратиљо, Лос Гвахалес (Тлалистак де Кабрера), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Баратиљо (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику